En  :
 Dębiany (Bartoszyce)
 Dębiany (Kazimierza)
 Dębiany (Jędrzejów)
 Dębiany (Pińczów)
 Dębiany (Sandomierz)